La saison 2010-2011 du Championnat de Géorgie de football est la  de la première division géorgienne. Le championnat, appelé Umaglesi Liga, regroupe les dix meilleurs clubs géorgiens au sein d'une poule unique, où les équipes se rencontrent quatre fois dans la saison, deux fois à domicile et deux fois à l'extérieur. À la fin de la saison, pour permettre l'élargissement du championnat à douze clubs, les deux meilleurs clubs de Pirveli Liga sont promus tandis que les deux derniers du classement disputent un barrage de promotion-relégation face aux  et  de D2.

C'est le club du FC Zestafoni qui remporte la compétition cette année après avoir terminé en tête du classement final, avec six points d'avance sur le FC Dinamo Tbilissi et douze sur le tenant du titre, l'Olimpi Rustavi. C'est le tout premier titre de champion de Géorgie de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Première et deuxième phases 

|}

Troisième et quatrième phases 

|}

Barrages de promotion-relégation 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Géorgie de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat de Géorgie de football
Géorgie
2010 en Géorgie
2011 en Géorgie